CZP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Pole (Stati Uniti)